Tysklands MotoGP 2008 ingick som tionde deltävling av arton i Roadracing-VM 2008 och kördes på Sachsenring söndag 13 juli 2008.

MotoGP 
I blött väglag tog VM-ledaren Dani Pedrosa initiativet och drog ifrån konkurrenterna med flera sekunder per varv. Efter fem varv kraschade han dock illa med en handfraktur som följd. Ledningen övertogs av Casey Stoner med Valentino Rossi närmast efter. Denne lyckades dock inte få kontakt med Stoner, utan kom in som tvåa i mål. Rossi övertog därmed VM-ledningen. Trea blev regnspecialisten Chris Vermeulen.

250GP

125GP

Källor 

2008 i Tyskland
MotoGP-tävlingar 2008